Рязанский драгунский полк — наименование некоторых воинских частей Русской императорской армии:

 Рязанский драгунский полк — наименование с 1706 по 1756 год кавалерийского полка, сформированного в 1705 и расформированного в 1800 году.
 Рязанский драгунский полк — наименование с февраля по ноябрь 1727 года Московского драгунского полка.